Beatty est un toponyme et un patronyme pouvant désigner :

Toponyme

Canada 
Beatty, localité de la province de la Saskatchewan ;

États-Unis 
Beatty, localité du comté de Nye, dans l'État du Nevada ;
Beatty, localité du comté de Klamath, dans l'État de l'Oregon ;

Patronyme 
 Alfred Chester Beatty (1875-1968), millionnaire irlandais créateur de la Bibliothèque Chester Beatty de Dublin,
 Dahria Beatty (1994-), fondeuse canadienne,
 David Beatty (1871-1936), amiral britannique,
 Edward Wentworth Beatty (1877-1943), avocat canadien,
 Joan Beatty, femme politique canadienne
 Maria Beatty, réalisatrice new-yorkaise,
 Ned Beatty (1937-2021), acteur américain,
 Paul Beatty (1962-), écrivain américain,
  (1950-), homme politique canadien
 Robert Beatty (1909-1992), acteur canadien,
 Samuel Beatty, (1820-1885), général de l'Union lors de la guerre de Sécession,
 Samuel Beatty (1881-1970), mathématicien canadien auteur du théorème de Beatty,
 Scott Beatty (1969-), spécialiste des comics et scénariste,
 Tanaya Beatty (1991-), actrice canadienne,
 Warren Beatty (1937-), acteur américain,
 William Beatty (1773-1842), chirurgien irlandais témoin de la mort de Nelson,
 William Beatty (1889-1919), joueur de rugby à XV irlandais.

Voir aussi 
Beattie, localité du comté de Marshall, dans l'État du Kansas ;
 la page d'homonymie 
 , plusieurs navires de l'United States Navy.
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme